Miejscowości we Francji:
 Doué-la-Fontaine – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Maine i Loara
 La Fontaine-Saint-Martin – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Sarthe

Miejscowości w USA:
 La Fontaine, miejscowość w stanie Indiana

Osoby o nazwisku La Fontaine:
 Agathe de La Fontaine (ur. 1972), francuska aktorka
 Henri La Fontaine (1854-1943), prawnik belgijski, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1913
 Jean de La Fontaine (1621-1695), francuski poeta, autor blisko 250 bajek
 Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864), kanadyjski polityk, reformator, premier rządu Unii Kanady
 Pietro La Fontaine (1860-1935), włoski kardynał, patriarcha Wenecji

Zobacz też 
 Don LaFontaine (1940-2008), znany też jako That Announcer Guy, amerykański aktor głosowy
 Oskar Lafontaine (ur. 1943), lewicowy polityk niemiecki
 Pat LaFontaine (ur. 1965), amerykański hokeista, członek Galerii Sławy NHL